«Аллегіант» () — американський постапокаліптичний фантастичний фільм-екшн, що вийшов в прокат у березні 2016. Третій фільм з серії, базується на однойменній третій частині роману-трилогії Вероніки Рот. «Аллегіант» є продовженням фільмів «Дивергент» (2014) та «Інсургент» (2015). 

Прем'єру фільму анонсовано на  в Німеччині, на  — в Сполученому Королівстві, Швеції та США, в Україні — .

Початково фільм мав назву «Аллегіант — частина 1», оскільки автори планували випустити четвертий фільм під назвою, відповідно, «Аллегіант — частина 2», але після того, як стало зрозуміло, що другої частини не буде, фільм вирішили перейменувати на просто «Аллегіант».

Анотація 

Беатріс Праєр та Тобіас Ітон зважуються вийти у світ за межі периметру, та їх бере під опіку містична агенція, знана як Бюро Генетичного Благополуччя.

Ролі

Примітки

Посилання 

Фантастичні фільми 2016
Фільми англійською мовою
Науково-фантастичні фільми США
Фантастичні бойовики США
Пригодницькі фільми США
Екранізації творів Вероніки Рот
Екранізації фантастичних романів
Фільми-сиквели
Фільми Роберта Швентке
Фільми Summit Entertainment
Фільми Lionsgate Films
Фільми США в 3D
Фільми-антиутопії
Постапокаліптичні фільми
Фільми США 2016